Pick steht für:
 Pick (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Pick (Werkzeug), beim Lockpicking verwendetes Werkzeug
 Pick (Sport), Begriff aus dem US-amerikanischen Sport
 Pick (Unternehmen), ungarischer Nahrungsmittelhersteller
 Pick (Logistik), logistische Tätigkeit bzw. Zähleinheit
 Pick Motor Company, britische Automarke
 Pick (Betriebssystem), Betriebssystem
 Pick (Fernsehsender), britischer Fernsehsender
 Pick, englische Bezeichnung für ein Plektrum
 Pick-Krankheit
 Satz von Pick
 Lemma von Schwarz-Pick
 Pick-Nummer

Siehe auch:
 PIK
 PIC
 PICC
 PIG
 Pigg
 Bick